Ženská dvouhra Jasmin Open Monastir 2022 probíhala v první polovině října 2022. Do singlové soutěže monastirského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o úvodní ročník historicky prvního tuniského turnaje hraného na okruhu WTA Tour.

Vítězkou se stala pátá nasazená Belgičanka Elise Mertensová, jež ve finále zdolala francouzskou turnajovou trojku Alizé Cornetovou. Za 80 minut soupeřku deklasovala 6–2 a 6–0, když získala jedenáct gamů v řadě. Ve vzájemných utkáních se ujala vedení 3–2. V probíhající sezóně, v níž byla jejím maximem dvě čtvrtfinále, si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Jasmin Open Monastir
WTA Tour 2022